Francesco Contarini – diplomatico
 Francesco Contarini –  provveditore della Repubblica di Venezia 
 Francesco Contarini (1556-1624) – novantacinquesimo doge della Repubblica di Venezia